Il doppio maschile del torneo di tennis New South Wales Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hank Pfister e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Syd Ball e Bob Carmichael 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Hank Pfister /  Sherwood Stewart (Campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)
 Arthur Ashe /  Wojciech Fibak (secondo turno)

 Ray Ruffels /  Allan Stone (quarti di finale)
 Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (secondo turno)
 Chris Lewis /  Kim Warwick (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1978